Notre-Dame-du-Lac — antiga cidade de Bas-Saint-Laurent
Notre-Dame-des-Érables — em Novo Brunswick
Notre-Dame-de-Lourdes — em Novo Brunswick
Notre-Dame (Novo Brunswick)

Municípios 
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot — na região de Montérégie
Notre-Dame-des-Prairies — na região de Lanaudière

Região de Chaudière-Appalaches 
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Notre-Dame-des-Pins
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun

Desambiguações de topônimos